pantaló
 punt de calça: labor de punt i malla feta a mà amb tres o quatre agulles llargues (DNV)